

Лауреаты в области литературы и искусства

В области литературы 
За сборник стихотворений «Из первых уст»
 Лиснянская, Инна Львовна, поэт.

За перевод книги «Трагические поэмы» Теодора Агриппы д’Обинье
 Ревич, Александр Михайлович, поэт, переводчик, литературовед.

В области архитектуры 
За серию монографий по истории русской архитектуры XIX — начала XX века: «Русская архитектура 1830—1910-х годов», «Архитектурные теории XIX века в России», «Храм Христа Спасителя в Москве», «Русский стиль»
 Кириченко, Евгения Ивановна, искусствовед.

За здание Международного офисно-коммерческого центра «Атриум на Невском, 25» в Санкт-Петербурге
 Соколов, Сергей Иванович, руководитель авторского коллектива.
 Явейн, Никита Игоревич, руководитель авторского коллектива.
 Антипин, Виталий Михайлович, архитектор.
 Соколов, Павел Сергеевич, архитектор.
 Тышерский, Эдуард Александрович, архитектор.

В области дизайна 
За дизайнерскую и эргономическую разработку в открытом акционерном обществе «ЛОМО» оптико-механических приборов для научных исследований, медицины и широкого потребления
 Кобицкий, Аркадий Семёнович, руководитель авторского коллектива.
 Акишев, Игорь Сергеевич, руководитель авторского коллектива.
 Цепов, Валентин Анисимович, дизайнер.
 Маламед, Евгений Рафаилович, конструктор.

За разработку и внедрение фирменного стиля продукции закрытого акционерного общества инженерно-промышленной компании «Биоинъектор»
 Никитин, Александр Иванович, конструктор,
 Сафронов, Игорь Николаевич, конструктор,
 Сафронов, Николай Никитич (посмертно), конструктор,
 Кузьмин, Владимир Георгиевич, дизайнер,
 Савинкин, Владислав Владимирович, дизайнер,
 Готман, Иван Иванович, мастер,
 Хороняк, Сергей Алексеевич, мастер.

В области изобразительного искусства 
За многолетнюю работу по изучению, сохранению и реставрации ансамбля монументальных росписей Дионисия собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Вологодской области
 Вздорнов, Герольд Иванович, искусствовед.
 Лелекова, Ольга Владимировна, искусствовед.
 Серебрякова, Марина Сергеевна, искусствовед.
 Девина, Роза Алексеевна, климатолог.
 Наумова, Майя Марковна, физик.
 Брегман, Николай Георгиевич, художник-реставратор.
 Рузавин, Юрий Александрович, художник-реставратор.
 Федышин, Иван Николаевич, художник-реставратор.

За произведения с юбилейной выставки 1998 года «Дом Жилинских» в Российской академии художеств
 Жилинский, Дмитрий Дмитриевич, художник.

За циклы живописных произведений «На берегу моря», «Евангельские сюжеты», «Картины из карт», «Застолье» («Пиры»)
 Нестерова, Наталья Игоревна, художник.

В области киноискусства 
За оригинальное решение художественных задач и новаторское использование выразительных средств в анимационном кино
 Бардин, Гарри Яковлевич, режиссёр,
 Хржановский, Андрей Юрьевич, режиссёр.

За художественный фильм «В той стране…»
 Боброва, Лидия Алексеевна, режиссёр-постановщик, автор сценария,
 Астахов, Сергей Валентинович, оператор-постановщик.

За документальные фильмы последних лет: «Родная сторона», «Грешный человек», «Полёт шмеля»
 Шиллер, Юрий Андреевич, режиссёр, автор сценария, дикторского текста.

В области музыкального и хореографического искусства 
За спектакли Государственного академического Мариинского театра «Парсифаль», «Летучий голландец» Р. Вагнера, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Симфония до мажор» Ж. Бизе, «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса
 Гергиев, Валерий Абисалович, художественный руководитель.
 Беззубенков, Геннадий Иванович, солист оперы.
 Ванеев, Владимир Борисович, солист оперы.
 Гоголевская, Лариса Анатольевна, солист оперы.
 Путилин, Николай Георгиевич, солист оперы.
 Лопаткина, Ульяна Вячеславовна, солистка балета.

За концертные программы 1995—1998 годов академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Темирканов, Юрий Хатуевич (Юра Хатиевич), художественный руководитель оркестра.

За балетные спектакли Санкт-Петербургского государственного театра балета «Чайковский», «Дон Кихот, или Фантазии безумца», «Карамазовы», «Красная Жизель», «Мой Иерусалим»
 Эйфман, Борис Янкелевич, хореограф.

В области театрального искусства 
За спектакль Государственного академического драматического театра имени П. Ойюнского «Король Лир» по пьесе В. Шекспира
 Борисов, Андрей Саввич, режиссёр-постановщик,
 Сотников, Геннадий Петрович, художник-постановщик,
 Луковцев, Иннокентий Егорович, исполнитель главной роли,
 Степанов, Ефим Николаевич, исполнитель главной роли.

За создание Московского театра «Школа драматического искусства»
 Васильев, Анатолий Александрович, режиссёр-постановщик,
 Попов, Игорь Витальевич, художник-постановщик.

За моноспектакль «Мертвые души» (последние главы)" по поэме Н. В. Гоголя
 Филиппенко, Александр Георгиевич, артист.

В области эстрадного искусства 
За концертную программу «Три часа живой музыки»
 Градский, Александр Борисович, композитор, певец.

В области просветительской деятельности 
За развитие принципов русской театральной школы, теории и практики современного театрального искусства
 Гончаров, Андрей Александрович.

За сохранение и пропаганду культурного наследия русского зарубежья в России
 Струве, Никита Алексеевич.

За произведения для детей и юношества 
 За создание системы развития творческого потенциала личности средствами архитектуры и дизайна
 Абаева, Инга Михайловна,
 Андреева, Зоя Сергеевна,
 Базилевич, Татьяна Михайловна,
 Бармаш, Ольга Аркадьевна,
 Дурново, Елена Анатольевна,
 Орлова, Ирина Борисовна,
 Фёдорова, Ирэна Вячеславовна.

 За детские спектакли Воронежского государственного театра кукол
 Вольховский, Валерий Абрамович.
 Луценко, Елена Леонидовна.

 За серию радиопьес «КОАПП»
 Константиновский, Майлен Аронович.

Лауреаты в области науки и техники 

За разработку новой технологии производства плакирования ферритных материалов, создание специальных марок стали и внедрение их в различные отрасли народного хозяйства
 Данилов, Леонид Иванович, кандидат технических наук, начальник отдела открытого акционерного общества «Северсталь».
 Липухин, Юрий Викторович, кандидат технических наук, председателю Совета директоров.
 Филатов, Николай Васильевич, директор по производству, — работник того же акционерного общества;
 Легостаев, Юрий Леонидович, доктор технических наук, начальник отдела — заместитель начальника научно-производственного комплекса Государственного научного центра "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей».
 Малышевский, Виктор Андреевич, доктор технических наук, заместитель директора — начальник научно-производственного комплекса того же центра;
 Калинин, Анатолий Павлович, главный конструктор — начальник отдела открытого акционерного общества «Айсберг»;
 Кормилицин, Юрий Николаевич, кандидат технических наук, генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин»;
 Рыбальченко, Юрий Борисович, главный инженер открытого акционерного общества «Балтийский завод».

За работу «Мутагенез у человека и предупреждение его эффектов в современных экологических условиях»
 Бочков, Николай Павлович, академик Российской академии медицинских наук, вице-президент Российской академии медицинских наук, руководитель работы;
 Дурнев, Андрей Дмитриевич, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории Научно-исследовательского института фармакологии Российской академии медицинских наук.
 Середенин, Сергей Борисович, академик Российской академии медицинских наук, директор того же института;
 Кулешов, Николай Павлович, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук.
 Чеботарёв, Александр Николаевич, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории того же центра.

За цикл трудов «Ациклические изопреноиды: химия и синтез биологически активных веществ на их основе»
 Веселовский, Владимир Всеволодович, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук.
 Григорьева, Наталья Яковлевна, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник.
 Данилов, Леонид Леонидович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.
 Крышталь Галина Валентиновна, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник.
 Серебряков, Эдуард Прокофьевич, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией.
 Шибаев, Владимир Николаевич, доктор химических наук, заведующий лабораторией, — работник того же института;
 Моисеенков, Александр Макарович, член-корреспондент Российской академии наук (посмертно).

За работу «Микросомальное окисление и метаболизм лекарств: механизмы оксигеназных реакций, катализируемых цитохромом Р450, и их моделирование»
 Арчаков, Александр Иванович, академик Российской академии медицинских наук, директор Научно-исследовательского института биомедицинской химии Российской академии медицинских наук.
 Бачманова, Галина Ивановна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник.
 Давыдов, Дмитрий Радиевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник.
 Карузина, Ирина Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Карасевич, Елена Ивановна, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля Российской академии наук.
 Шилов, Александр Евгеньевич, академик, директор того же института;
 Карякин, Александр Вадимович, доктор биологических наук, заведующий центральной лабораторией государственного контроля вирусной безопасности препаратов и компонентов крови Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук;
 Ляхович, Вячеслав Валентинович, академик Российской академии медицинских наук, директор Института молекулярной патологии и экологической биохимии Российской академии медицинских наук.

За работу «Нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов Мира: Карта нефтегазоносности, монография — объяснительная записка к Карте и цикл опубликованных работ за 1990—1996 гг.»
 Высоцкий, Владимир Игоревич, кандидат геолого-минералогических наук, директор Института нефти и газа открытого акционерного общества «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»
 Наместников, Юрий Григорьевич, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель директора того же института;
 Клещев, Константин Александрович, доктор геолого-минералогических наук, директор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института;
 Милетенко, Николай Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, заместитель руководителя департамента Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
 Фёдоров, Дмитрий Леонидович, доктор геолого-минералогических наук, заместитель генерального директора Центра региональных геофизических и геоэкологических исследований «ГЕОН» того же министерства;
 Исаев, Евгений Никитович, кандидат геолого-минералогических наук (посмертно).

За цикл трудов «Прогноз, разведка и разработка газовых месторождений крайнего севера Сибири»
 Гольдин, Сергей Васильевич, академик, директор Института геофизики в составе Объединённого института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук.
 Карогодин, Юрий Николаевич, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией Института геологии нефти и газа в составе того же Объединённого института;
 Гурари, Фабиан Григорьевич, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Российской академии наук;
 Дмитриевский, Анатолий Николаевич, академик, директор Института проблем нефти и газа Российской академии наук;
 Ермилов, Олег Михайлович, доктор технических наук, заместитель генерального директора предприятия по добыче и транспортировке природного газа «Надымгазпром» Российского акционерного общества «Газпром».
 Ремизов, Валерий Владимирович, кандидат технических наук, заместитель председателя правления.
 Чугунов, Леонид Семёнович, кандидат технических наук, генеральный директор закрытого акционерного общества «Ямалгазинвест», — работник Российского акционерного общества «Газпром»;
 Неелов, Юрий Васильевич, кандидат технических наук, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

За разработку научных и технологических основ создания фоточувствительных сверхбольших интегральных схем на приборах с зарядовой связью и их промышленное освоение
 Жильцов, Виктор Сергеевич, начальник отдела государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие «Пульсар».
 Костюков, Евгений Вильевич, начальник лаборатории.
 Кузнецов, Юрий Алексеевич, кандидат технических наук, заместитель генерального директора.
 Скрылев, Александр Сергеевич, кандидат технических наук, начальник отделения, — работник того же предприятия;
 Арутюнов, Валентин Артёмович, начальник лаборатории государственного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»;
 Вишневский, Григорий Исаакович, кандидат технических наук, генеральный директор дочернего государственного унитарного предприятия «Электрон — Оптроник»;
 Ушаков, Андрей Борисович, кандидат технических наук, заместитель председателя Федерального фонда развития электронной техники;
 Шилин, Виктор Абрамович, доктор технических наук, профессор Московского государственного университета путей сообщения.

За научное обоснование открытия, эффективную разведку, подготовку к эксплуатации и организацию промышленного освоения крупного золоторудного месторождения «Кубака» в Магаданской области
 Власов, Владимир Константинович, старший геолог Омолонской геолого-разведочной экспедиции закрытого акционерного общества «Омолонская золоторудная компания».
 Карчавец, Владимир Павлович, директор той же экспедиции;
 Наталенко, Александр Егорович, заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации.
 Цопанов, Олег Хаджумарович, главный специалист.
 Шавкунов, Борис Николаевич, бывший начальник отдела Северо — восточного комитета по геологии и использованию недр, — работник Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
 Розенблюм, Илья Семёнович, кандидат геолого-минералогических наук, генеральный директор открытого акционерного общества «Геометалл Плюс»;
 Усачёв, Николай Андреевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Проспектор»;
 Шаповалов, Николай Григорьевич (посмертно).

За разработку волоконных световодов среднего ИК-диапазона
 Бутвина, Леонид Николаевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Научного центра волоконной оптики при Институте общей физики Российской академии наук.
 Дианов, Евгений Михайлович, академик, директор.
 Плотниченко, Виктор Геннадиевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией, — работник того же центра;
 Прохоров, Александр Михайлович, академик, директор Института общей физики Российской академии наук;
 Девятых, Григорий Григорьевич, академик, главный научный сотрудник Института химии высокочистых веществ Российской академии наук.
 Чурбанов, Михаил Фёдорович, член-корреспондент Российской академии наук, директор того же института;
 Петровский, Гурий Тимофеевич, академик, генеральный директор Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова».
 Сафиуллина, Сания Салиуловна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник того же центра.

За создание Баксанской нейтринной обсерватории и исследования в области нейтринной астрофизики, физики элементарных частиц и космических лучей
 Алексеев, Евгений Николаевич, доктор физико-математических наук, заведующий отделом Института ядерных исследований Российской академии наук.
 Воеводский, Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Гаврин, Владимир Николаевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Зацепин, Георгий Тимофеевич, академик, заведующий отделом.
 Матвеев, Виктор Анатольевич, академик, директор.
 Тавхелидзе, Альберт Никифорович, академик, заведующий отделом.
 Чудаков, Александр Евгеньевич, академик, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Поманский, Александр Александрович, доктор физико-математических наук (посмертно).

За разработку универсальной технологии промышленного получения высокоэффективных вакцин против инфекционных болезней животных
 Ленев, Сергей Васильевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов.
 Малахов, Юрий Алексеевич, доктор ветеринарных наук, заведующий отделом.
 Панин, Александр Николаевич, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор.
 Соболева, Галина Леонидовна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Денисенко, Григорий Феоктистович, доктор ветеринарных наук, научный консультант государственного предприятия «Ставропольская биофабрика».
 Ситьков, Виктор Иванович, доктор ветеринарных наук, генеральный директор того же предприятия;
 Рахманин, Павел Петрович, кандидат ветеринарных наук, генеральный директор Российского акционерного общества «Росагробиопром»;
 Саркисов, Арутюн Христофорович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, советник при дирекции Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко, Российской академии сельскохозяйственных наук.

За исследования по интегральной геометрии
 Гельфанд, Израиль Моисеевич, академик, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук.
 Граев, Марк Иосифович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник того же института;
 Гиндикин, Семён Григорьевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра «Софус Ли».

За разработку базовой самолётной системы управления вооружением самолётов — истребителей пятого поколения и унифицированного с ней семейства бортовых радиолокационных станций истребителей различного применения
 Виноградов, Михаил Алексеевич, кандидат технических наук, заместитель начальника отделения открытого акционерного общества «Фазотрон — Научно-исследовательский институт радиостроения».
 Гуськов, Юрий Николаевич, заместитель генерального директора — первый заместитель генерального конструктора.
 Канащенков, Анатолий Иванович, доктор технических наук, генеральный директор — генеральный конструктор.
 Когель, Михаил Леонидович, начальник лаборатории, — работник того же акционерного общества;
 Горохов, Владимир Юрьевич, кандидат технических наук, начальник лаборатории Государственного научно-исследовательского института авиационных систем;
 Могуев, Александр Николаевич, начальник 1171 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации;
 Саблин, Вячеслав Николаевич, доктор технических наук, генеральный директор — научный руководитель открытого акционерного общества «Центральный научно — исследовательский институт радиоэлектронных систем»;
 Бабичев, Владимир Александрович, кандидат технических наук (посмертно).

За монографии «Славяне в древности» и «Славяне в раннем средневековье»
 Седов, Валентин Васильевич, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Института археологии Российской академии наук.

За цикл работ «Научно-практические основы создания высокочувствительных преобразователей и приборов»
 Яковлев, Николай Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов»;
 Карпенков, Степан Харланович, доктор технических наук, заведующий кафедрой Государственной академии управления имени Серго Орджоникидзе.

За цикл фундаментальных исследований быстропротекающих электроразрядных процессов и создание на их основе нового класса мощных и сверхмощных нано- и пикосекундных электрофизических устройств
 Месяц, Геннадий Андреевич, академик, директор Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук, руководитель работы.
 Шпак, Валерий Григорьевич, член-корреспондент Российской академии наук, первый заместитель директора.
 Яландин, Михаил Иванович, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Загулов, Филипп Яковлевич, доктор технических наук, директор Специального конструкторского бюро научного приборостроения Уральского отделения Российской академии наук;
 Ковальчук, Борис Михайлович, академик, заведующий отделом Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук.
 Коровин, Сергей Дмитриевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора.
 Королёв, Юрий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Проскуровский, Дмитрий Ильич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией, — работник того же института.

За создание и внедрение быстровозводимого железобетонного плавучего причала-набережной для стоянки и снабжения крупных надводных кораблей Военно-Морского Флота и судов морского транспорта
 Волков, Владимир Андреевич, генеральный директор открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро «Монолит».
 Малков, Владимир Павлович, начальник отдела того же акционерного общества;
 Айнбунд, Валерий Александрович, начальник строительства, инженерного обеспечения и расквартирования Военно-Морского Флота;
 Аниканов, Олег Карпович, бывший начальник Главного инженерного управления Военно-Морского Флота;
 Кожевников, Пётр Михайлович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.
 Кравчук, Юрий Дмитриевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник того же центра;
 Кочергин, Николай Дмитриевич, техническому директор открытого акционерного общества «Городецкая судостроительная верфь».
 Шумей, Николай Фёдорович, начальник технического отдела того же акционерного общества.

За разработку и внедрение высокоинформативных методов и систем контроля качества агросырья и пищевой продукции
 Беднаржевский, Сергей Станиславович, доктор технических наук, директор департамента межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
 Бородин, Иван Фёдорович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, профессор Московского государственного агроинженерного университета имени В. П. Горячкина;
 Верясов, Юрий Владимирович, генеральный директор открытого акционерного общества «ВИНАП»;
 Власенко, Анатолий Николаевич, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Сибирского научно-исследовательского института земледелия и химизации сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук;
 Нестеренко, Александр Георгиевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Куйбышевские ликероводочные изделия»;
 Сажинов, Георгий Юрьевич, кандидат технических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института детского питания Российской академии сельскохозяйственных наук;
 Смирнов, Геннадий Иванович, доктор физико-математических наук, заместитель директора Сибирского отделения Международного института нелинейных исследований Российской академии наук;
 Ухов, Геннадий Яковлевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Спирт».

За разработку средств диагностики и специфической профилактики высококонтагиозной болезни диких кабанов — классической чумы свиней
 Фертиков, Владимир Иванович, кандидат биологических наук, начальник Государственного комплекса «Завидово», руководитель работы.
 Егоров, Александр Николаевич, кандидат биологических наук, заместитель начальника того же комплекса;
 Балышева, Вера Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Вишняков, Иван Фёдорович, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор.
 Жестерев, Виктор Иванович, кандидат биологических наук, заместитель директора.
 Исакова, Нина Борисовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.
 Куриннов, Виктор Васильевич, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник.
 Хрипунов, Егор Максимович, доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией, — работник того же института.

За разработку научной концепции, создание и крупносерийное производство принципиально нового комплекса реабилитационных устройств управления модификациями автомобилей для инвалидов
 Есеновский-Лашков, Юрий Константинович, доктор технических наук, заместитель генерального директора Государственного научного центра Российской Федерации — Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, руководитель работы.
 Гируцкий, Ольгарт Иванович, кандидат технических наук, первый заместитель генерального директора.
 Лебедев, Евгений Иванович, главный конструктор проекта.
 Поляк, Давид Григорьевич, доктор технических наук, заведующий отделом, — работник того же центра;
 Дмитриенко, Олег Сергеевич, начальник конструкторского бюро открытого акционерного общества «Автоэлектроника»;
 Осадчих Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, заместитель министра труда и социального развития Российской Федерации;
 Хайдакин, Сергей Алексеевич, главный конструктор открытого акционерного общества «Серпуховский автомобильный завод».
 Шелестов, Станислав Михайлович, главный инженер того же акционерного общества.

За разработку научных основ и ресурсосберегающих процессов деформирования при изготовлении изделий машиностроения с высокими техническими требованиями
 Яковлев, Сергей Петрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой Тульского государственного университета.
 Яковлев, Сергей Сергеевич, доктор технических наук, профессор того же университета;
 Ананьев, Анатолий Иванович, кандидат технических наук, главный металлург Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина;
 Голенков, Вячеслав Александрович, доктор технических наук, ректор Орловского государственного технического университета;
 Епифановский, Игорь Сергеевич, доктор технических наук, начальник отдела Научно-производственного объединения машиностроения;
 Лавров, Александр Фёдорович, начальник отдела открытого акционерного общества «Тульский научно-исследовательский технологический институт»;
 Соболев, Яков Алексеевич, кандидат технических наук, начальник лаборатории государственного предприятия "Научно-производственное объединение «Техномаш»;
 Чудин, Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор Московского института коммунального хозяйства и строительства.

За создание теории и методов управления механическими системами
 Черноусько, Феликс Леонидович, академик, главный научный сотрудник Института проблем механики Российской академии наук, руководитель работы.
 Акуленко, Леонид Денисович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник.
 Болотник, Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Градецкий, Валерий Георгиевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией.
 Меликян, Арик Артаваздович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института.

За создание ультрастабильных по частоте лазеров, средств измерения оптических частот и их применение в прецизионных измерениях
 Багаев, Сергей Николаевич, академик, директор Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
 Бакланов, Евгений Васильевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник.
 Клементьев, Василий Михайлович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Алексеев, Владимир Анатольевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук.
 Губин, Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник того же института;
 Домнин, Юрий Сергеевич, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории Института метрологии времени и пространства государственного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений».
 Татаренков, Виктор Михайлович, доктор технических наук, директор того же института;
 Проценко, Евгений Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного инженерно-физического института (технического университета).

За научное обоснование, разработку и промышленное внедрение прогрессивных материалов, конструктивных решений и технологий при создании современных автомагистралей (на примере первой очереди реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги)
 Арутюнов, Владимир Суренович, генеральный директор открытого акционерного общества «Центродорстрой».
 Замотаев, Виктор Дмитриевич, машинисту бетоноукладчика строительного управления № 862 того же акционерного общества;
 Кудряшов, Владимир Иванович, генеральный директор открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд 19»;
 Макаров, Олег Николаевич, первый вице-президент открытого акционерного общества "Корпорация «Трансстрой»;
 Муравин, Геннадий Исаакович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Организатор»;
 Никольский, Борис Васильевич, первый заместитель премьера правительства Москвы;
 Телегин, Владимир Михайлович, заместитель главного инженера — главный инженер проекта государственного предприятия «Союздорпроект»;
 Шварцман, Владимир Львович, начальник управления закрытого акционерного общества "Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».

За разработку методов спутниковой радиотомографии ионосферы и создание сети радиотомографических комплексов
 Андреева, Елена Станиславовна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Куницын, Вячеслав Евгеньевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой того же университета;
 Мельниченко, Юрий Андреевич, ведущий инженер Полярного геофизического института Кольского научного центра Российской академии наук.
 Терещенко, Евгений Дмитриевич, доктор физико-математических наук, директор.
 Худукон, Борис Зиновьевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Ораевский, Виктор Николаевич, доктор физико-математических наук, директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук.
 Разинков, Олег Георгиевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник.
 Ружин, Юрий Яковлевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора отделения, — работник того же института.

За Горную энциклопедию в 5 томах
 Козловский, Евгений Александрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой Московской государственной геолого-разведочной академии, руководитель работы;
 Бронников, Дмитрий Михайлович, член-корреспондент Российской академии наук, советник при дирекции Института проблем комплексного освоения недр Российской академии наук.
 Трубецкой, Климент Николаевич, академик, директор того же института;
 Гейман, Леонид Михайлович, доктор технических наук, президент Энциклопедической творческой ассоциации;
 Щадов, Михаил Иванович, доктор технических наук, академик-секретарь секции Российской инженерной академии;
 Агошков, Михаил Иванович, академик (посмертно).

За создание и внедрение прогрессивного семейства автомобилей «Урал» военного и гражданского назначения
 Брюгеман, Александр Артурович, заместитель директора открытого акционерного общества «Уральский автомобильный завод».
 Ведерников, Александр Анатольевич, главный конструктор (ОАО «Уральский автомобильный завод»).
 Горожанинов, Юрий Иванович, генеральный директор (ОАО «Уральский автомобильный завод»).
 Корман, Виктор Христофорович, первый заместитель генерального директора (ОАО «Уральский автомобильный завод»).
 Ковалёв, Николай Григорьевич, доктор технических наук, заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации.
 Платонов, Владимир Фёдорович, доктор технических наук, заместитель директора Научно-исследовательского тракторного института.
 Резниченко, Вячеслав Андреевич, директор Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники (Центрального автополигона).

За цикл работ «Фундаментальные проблемы теории тонкостенных конструкций»
 Гольденвейзер, Алексей Львович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института проблем механики Российской академии наук, руководитель работы.
 Каплунов, Юлий Давидович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Нольде, Евгения Валерьевна, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник.
 Рогачёва, Нэлли Николаевна, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Ворович, Иосиф Израилевич, академик, директор Научно-исследовательского института механики и прикладной математики при Ростовском государственном университете;
 Коссович, Леонид Юрьевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;
 Лидский, Виктор Борисович, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института (государственного университета);
 Товстик, Пётр Евгеньевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 1999 года № 704 «О Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства»
 Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 1999 года № 705 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 1999 года № 707 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 года № 870 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1998 года в области науки и техники»

1998 год в России